Lourenço de Almada pode referir-se às seguintes personalidades portuguesas:

 Lourenço de Almada, 9.º conde de Avranches, mestre-sala dos reis D. Pedro II e D. João V, governador de Angola e Brasil.
 Lourenço de Almada, 9º senhor de Pombalinho
 Lourenço Soares de Almada
 Lourenço José Boaventura de Almada, 1.º conde de Almada e o 3.º capitão-general dos Açores.
 Lourenço José Maria Boaventura de Almada Cirne Peixoto, 3.º conde de Almada.
 Lourenço de Jesus Maria José Vaz de Almada, 7.º conde de Almada.

Desambiguações de antropônimos